Vierseiter bezeichnet:
Mehrseitenhobelmaschine, eine Maschine in der Holzbearbeitung
Vierseithof, eine Bauform großer Bauernhöfe